Чемпионат Сербии по футболу 2015/2016 () — десятый сезон Суперлиги с момента её основания. Чемпионат начался 15 июля 2015 и завершился 24 мая 2016.

Чемпионом в рекордный 27-й раз стала белградская «Црвена звезда».

В турнире принимали участие 16 команд.

Клубы-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Стадионы

Тренеры, капитаны, поставщики формы и спонсоры

Турнирная таблица 

1 С команды Спартак снято 2 очка

Второй этап

Плей-офф за чемпионство 

1 — Поскольку «Партизан» сыграет в Лиге Европы, как обладатель кубка Сербии, право участия в розыгрыше получила «Войводина».

Плей-офф за сохранение места в Суперлиге

Результаты матчей

Потуровая таблица

Лидеры чемпионата

Бомбардиры 
 По состоянию на 27 мая 2016 года

Хет-трики 
 По состоянию на 27 мая 2016 года

Примечания:
 5 — игрок забил пять голов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Суперлиги
 Таблицы и результаты Суперлиги
 Суперлига Сербии на soccerway

Сербия
Чемпионат Сербии по футболу